Harald Christian Strand Nilsen nació el 7 de mayo de 1971 en Gjøvik (Noruega), es un esquiador retirado que ganó 1 Medalla Olímpica (1 de bronce) y 6 podiums en la Copa del Mundo de Esquí Alpino.

Resultados

Juegos Olímpicos de Invierno 
 1994 en Lillehammer, Noruega
 Combinada: 3.º

Campeonatos Mundiales 
 1996 en Sierra Nevada, España
 Combinada: 9.º
 Eslalon Gigante: 10.º
 Super Gigante: 37.º
 1997 en Sestriere, Italia
 Combinada: 7.º
 1999 en Vail, Estados Unidos
 Eslalon Gigante: 16.º

Copa del Mundo

Clasificación general Copa del Mundo 
 1990-1991: 85.º
 1991-1992: 70.º
 1992-1993: 97.º
 1993-1994: 47.º
 1994-1995: 13.º
 1995-1996: 36.º
 1996-1997: 64.º
 1997-1998: 77.º
 1998-1999: 55.º
 1999-2000: 52.º
 2000-2001: 45.º
 2001-2002: 67.º
 2002-2003: 69.º

Clasificación por disciplinas (Top-10) 
 1993-1994:
 Combinada: 3.º
 1994-1995:
 Combinada: 2.º
 Eslalon Gigante: 3.º

Enlaces externos 
 Perfil de Harald Christian Strand Nilsen en la página oficial de la FIS (en inglés)

Esquiadores de Noruega